Le Crépuscule des aigles peut faire référence à :
 Le Crépuscule des aigles (The Blue Max), film britannique réalisé par John Guillermin en 1966
 Le Crépuscule des aigles (Fatherland), téléfilm britannique réalisé par Christopher Menaul et diffusé sur HBO en 1994